

Persone 
 Domingo Sapelli – attore argentino
 Giulio Sapelli – storico dell'economia italiano
 Jorge Sapelli – politico uruguaiano
 Luigi Sapelli – scenografo, costumista e illustratore italiano

Altro 
 Sapelli – albero africano della famiglia delle Meliaceae